

Lokalizacje

Niemcy 
 Ebrach – dzielnica gminy Pfaffing w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Ebrach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Ebrach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Ebrach – rzeka, dopływ Attel
 Geiselwinder Ebrach – rzeka, dopływ Reiche Ebrach
 Mittlere Ebrach – rzeka, dopływ Rauhe Ebrach
 Rauhe Ebrach – rzeka, dopływ Regnitz
 Reiche Ebrach – rzeka, dopływ Regnitz

Inne 
 Ebrach – klasztor